Raider (engl. ‚Angreifer‘, ‚Räuber‘, ‚Plünderer‘) steht für:

 ein taktischer Frontkämpfer beim Militär, besonders in der Kavallerie und bei den US Marines
 ein älterer Pfadfinder (Ranger und Rover) der sich für eine mehrere Jahre dauernde Aufgabe verpflichtet hat.
 eine Bezeichnung von für eine spezielle Art von Finanzinvestoren, siehe Corporate Raider
 der bis 1991 genutzte Name des Schokoladenriegels Twix
 eine Bezeichnung für jemanden, der (regelmäßig) an einem Computer-Raid teilnimmt, siehe Raid (Computerspiel)
 die britische Bezeichnung für deutsche Hilfskreuzer im Zweiten Weltkrieg
Dodge Raider, SUV-Modell des US-amerikanischen Automobilherstellers Dodge
Mitsubishi Raider, Pick-up-Modell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi
 Bezeichnung des Hubschrauber-Konzeptes Sikorsky S-97 des Herstellers Sikorsky Aircraft Corporation
 die Northrop Grumman B-21, ein zukünftiger strategischer Bomber der US-Luftwaffe

 

Im Plural als Name für diverse Sportmannschaften o. ä.
 Las Vegas Raiders, eine Footballmannschaft in der NFL 
 Texas Tech Red Raiders, für Sportler der Texas Tech University
 Swarco Raiders Tirol, Österreichische Footballmannschaft 
 Paul Revere & the Raiders, Musiker
 Prince Albert Raiders, Junioren-Eishockeyteam in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Room Raiders, eine Reality-TV-Show auf MTV
 New York Raiders, Eishockeyteam von 1972 bis 1973
 Ring Raiders, US-amerikanische Zeichentrickserie
 Bad Hersfeld Raiders, Footballmannschaft aus Bad Hersfeld

Raider ist der Familienname folgender Personen:
 Victor Raider-Wexler (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Raid
 Rider
 Ryder
 Reider